Цыпкин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Цыпкин, Александр Евгеньевич (род. 1975) — российский писатель, сценарист. 
 Цыпкин, Альтер Львович (1891—1985) — советский юрист и адвокат.
 Цыпкин, Борис Наумович (1896—1961) — белорусский советский хирург-ортопед.
 Цыпкин, Георгий Викторович (род. 1942) — советский и российский историк-африканист, доктор исторических наук.
 Цыпкин, Леонид Борисович (1926—1982) — русский писатель, патологоанатом и учёный-медик.
 Цыпкин, Михаил Самуилович (1889—1938) — советский организатор кинопроизводства и изобретатель в области кинотехники.
 Цыпкин, Яков Залманович (1919—1997) — учёный в области автоматического управления, действительный член АН СССР.